Tavernesi – abitanti di Taverna (Italia)
Tavernesi – abitanti di Torricella-Taverne
Tavernesi – abitanti di Villaggio Mancuso
Tavernesi – abitanti di Villaggio Racise